Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Rio Open 2016 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl španělský tenista David Ferrer, kterého ve čtvrtfinále vyřadil rakouský hráč Dominic Thiem.

Vítězem dvouhry se stal nenasazený Urugayec Pablo Cuevas, jenž ve finále zdolal argentinského tenistu Guida Pellu po třísetovém průběhu 6–4, 6–7 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour, první v kategorii ATP 500. V následném vydání žebříčku ATP z 22. února 2016 figuroval na 27. místě, šest příček za osobním maximem.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rio Open 2016